Alberoni es un apellido de origen italiano que puede referirse a las siguientes personas:

 Francesco Alberoni (n.1929), sociólogo, periodista y catedrático italiano.
 Giulio Alberoni (1664-1752), cardenal italiano.
 Rosa Giannetta Alberoni (n.1945), socióloga, periodista y catedrática italiana.